Tetrafluoropropilen se može odnositi na:

 1,3,3,3-Tetrafluoropropilen (HFO-1234ze)
 2,3,3,3-Tetrafluoropropilen (HFO-1234yf)